Лондос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лондос, Андреас (1786—1846) — участник Освободительной войны Греции 1821—1829 гг., видный представитель землевладельцев Пелопоннеса, полковник, политик, министр.
 Лондос, Джим (настоящее имя Христос Теофилу; 1897—1975) — американский профессиональный рестлер греческого происхождения.